Фред Томаселли (Fred Tomaselli, 1956, Санта-Моника, США) — современный американский живописец.

Образование 
1982 B.A., Painting and Drawing, California State University, Фуллертон, Калифорния

Творчество 
Фред Томаселли создает изысканные картины на деревянных панелях, сочетающие необычные материалы, закрепленные при помощи толстого слоя эпоксидной смолы. Лекарственные травы, таблетки и галлюциногенные растения в сочетании с изображениями, вырезанными из книг и журналов: цветами, птицами, бабочками, руками, ногами и носами. Картины Томаселли похожи на окна в сюрреалистичный мир, галлюциногенную вселенную. Художник также включает аллегорические фигуры в свои работы — в «Без названия(Expulsion)» (2000), например, он заимствует фигуры Адама и Евы из картины Мазаччо «Изгнание из рая» (1426-27).

Персональные выставки 
 2009 Aspen Art Museum, Аспен
 2009 White Cube, Лондон
 2006 Fred Tomaselli, James Cohan Gallery
 2005 Fred Tomaselli, Carlier — Gebauer, Берлин
 2004 Fred Tomaselli, White Cube, Лондон
 2004 Fred Tomaselli: Monsters of Paradise, The Fruitmarket Gallery, Эдинбург, Шотландия; Domus Artium, Саламанка, Испания; Irish Museum of Modern Art, Дублин, Ирландия; The Rose Art Museum of Brandeis University, Уолтем
 2003 Albright-Knox Gallery of Art, Буффало, Нью-Йорк
 2003 James Cohan Gallery, Нью-Йорк
 2001 White Cube, Лондон
 2001 Gravity’s Rainbow, Художественный музей Индианаполиса, Индиана
 2001 Fred Tomaselli: 10-Year Survey, Palm Beach Institute of Contemporary Art, Florida; SITE Santa Fe, Нью-Мексико
 2000 Phrase Book, Christine Burgin Gallery, Нью-Йорк
 2000 James Cohan Gallery, Нью-Йорк
 1999 Gravity’s Rainbow, Whitney Museum of American Art
 1999 Galerie Gebauer, Берлин
 1999 Galerie Anne de Villepoix, Париж
 1998 Christopher Grimes Gallery, Санта-Моника
 1997 Jack Tilton Gallery, Нью-Йорк
 1996 Fred Tomaselli, The Urge to Be Transported, Center for the Arts at Yerba Buena Gardens, Сан-Франциско, Калифорния; Huntington Beach Art Center, Huntington Beach, Калифорния; Rice University, Хьюстон, Техас; The Contemporary Arts Center, Цинциннати, Ohio
 1995 Christopher Grimes Gallery, Santa Monica, Калифорния
 1995 Jack Tilton Gallery, Нью-Йорк
 1994 Christopher Grimes Gallery, Санта-Моника
 1994 Galerie Anne de Villepoix, Париж

Гранты и награды 
 1998 Joan Mitchell Grant
 1993 Art Commission Award for Excellence in Design, City Hall, Нью-Йорк

Публичные коллекции 
 The Museum of Modern Art, Нью-Йорк
 The Whitney Museum of American Art, Нью-Йорк
 Albright-Knox Gallery, Buffalo, Нью-Йорк
 Los Angeles County Museum of Art, Лос-Анджелес
 Museum of Contemporary Art, Лос-Анджелес
 Santa Barbara Museum of Art, Санта Барбара
 San Diego Museum of Contemporary Art, La Jolla, Калифорния
 Art Institute of Chicago, Чикаго
 Indianapolis Museum of Art, Индианаполис
 Carnegie Museum of Art, Питсбург, Пенсильвания
 Johnson County Community College Gallery of Art, Overland Park, Канзас
 Wake Forest University Student Union Collection, Winston-Salem, Северная Каролина
 Sintra Museum of Modern Art — The Berardo Collection, Sintra, Португалия
 Rose Art Museum, Brandeis University, Waltham, Massa

Примечания

Ссылки 
 Работы и биография художника на сайте галереи James Cohan
 Работы и биография художника на сайте галереи White Cube
 Информация о художнике на ArtNet
 Интервью с художником на artinfo

Родившиеся в 1956 году
Персоналии по алфавиту
Современные художники США